Kabinett Karamanlis steht für folgende Regierungen Griechenlands: